Altkirch steht für:

 Altkirch, eine französische Stadt im Oberelsass, Frankreich
 Altkirch (Heilsberg), ehemaliger Name einer Gemeinde in Ostpreußen
 Altkirch (Moselle), Ort an der Gemarkungsgrenze Rahling/Bining, Département Moselle, Frankreich
 Altkirch (Reichshoffen), eine Kirchenruine im Elsass, Frankreich
 Arrondissement Altkirch, ein Verwaltungsbezirk im Oberelsass, Frankreich
 Kreis Altkirch, ein historisches Gebiet im heutigen Arrondissement Altkirch, Oberelsass, Frankreich
 Communauté de communes d’Altkirch, ein Gemeindeverband im südlichen Oberelsass, Frankreich
 Kloster Altkirch, ein ehemaliges Kloster in Altkirch, Oberelsass, Frankreich
 Rabbinat Altkirch, ein Rabbinat in Altkirch, Oberelsass, Frankreich

Siehe auch:
 Altkirchen
 Altenkirchen
 Alte Kirche (Begriffsklärung)